Элиассон, Элияссон, Эльяссон (, , , дореф. Эліяссонъ) — шведская, датская, исландская или еврейская фамилия. Русскоязычная транскрипция этих фамилий нередко варьирует. Известные носители:

Элиассон 
 Элиассон, Александра (род. 1971) — шведская актриса театра и кино.
 Элиассон, Андерс (1947—2013) — шведский композитор.
 Элиассон, Лена (род. 1981) — шведская ориентировщица, призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Элиассон, Никлас (род. 1995) — шведский футболист.
 Элиассон, Олафур (род. 1967) — современный датско-исландский художник.
 Элиассон, Ян (род. 1940) — шведский социал-демократический политик, дипломат, бывший министр иностранных дел в 2006 году.

Элияссон 
 Элияссон, Фрида (Ирина) Львовна (1905-1981?) — театральный художник, заслуженный работник культуры РСФСР.

Эльяссон 
 Эльяссон (Элиассон), Асгейр — тренер сборной Исландии по футболу.
 Эльяссон, Томми — шведский лыжник.